João I de Soissons (Soissons, Aisneons, Picardy, França, 1046 ou 1060 - 1110 ou 1116) foi conde de Soissons.

Relações familiares 
Foi filho de Guilherme de Soissons (1021 - 1098) e de Adelaide de Soissons (1025 -?). Casou com Avelina de Pierrefonds ou Adeline de Pierrefonds (1050 -?), filha de Nibelungo de Pierrefonds, de quem teve:

 Adelaide de Soissons casada com Gualtério II de Brienne, conde de Brienne e Senhor de Ramerupt.
 Reinaldo II de Soissons (1070 -?)

Condes de Soissons